Мајур може бити:

Србија:
 Мајур (Шабац), насељено место у општини Шабац
 Мајур (Јагодина), насељено место града Јагодине
 Стари Мајур, део Новог Сада

Хрватска:
 Мајур (Хрватска), насељено место у Сисачко-мославачкој жупанији
 Мајур (Фаркашевац), насељено место у Загребачкој жупанији

остало:
 врста привременог насеља